Коунов може бити:

 Коунов (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Коунов (Рихнов на Књежној), насељено мјесто у округу Рихнов на Књежној, Краловехрадечки крај, Чешка Република